The Square kan henvise til flere artikler:

 The Square (hotel) - et hotel i København
 The Square (film) - en svensk film